Полит (Политей, ) — персонаж древнегреческой мифологии. 

Спутник Одиссея, превращен Киркой в свинью, но потом вернул себе человеческий облик. Убит в Темесе (Бруттий), там основано его святилище. Стал злым демоном. Кулачный боец Евфим освободил темесцев от дани Политу, одолев героя в поединке. Согласно другой версии, его звали Ликас. Когда они прибыли в Темесу (Италия), он напился пьяным, изнасиловал девушку и был побит камнями. Его демон предавал смерти жителей Темесы, пока Пифия не велела умилостивить Героя, выстроить храм и ежегодно приносить ему в жертву самую красивую девушку. Героя изгнал олимпийский победитель Евфим (нач. 5 в. до н. э.), женившись на девушке.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Италия в древнегреческой мифологии
Одиссея